Петрівська селищна рада — Кіровоградська область, Петрівський район
 Петрівська селищна рада — колишня назва Петропавлівської селищної ради, Луганська область, Станично-Луганський район
 Петрівська селищна рада — Одеська область, Іванівський район